Miejscowości w USA:
 Paoli – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Phillips
 Paoli – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Orange
 Paoli – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garvin
 Paoli – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
Gminy w USA:
 Paoli (ang. Paoli Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Orange
Inne
 Paoli – waluta Republiki Rzymskiej